Bob Duffy puede hacer referencia a dos jugadores de baloncesto estadounidense:

 Bob Duffy, nacido en 1922, jugó en los Chicago Stags y en los Boston Celtics.
 Bob Duffy, nacido en 1940, jugó en los New York Knicks y en los Detroit Pistons.